Kapitza ist der Familienname folgender Personen:

 Emilly Kapitza (* 2000), deutsche Basketballspielerin
 Kosmas Kapitza (Kosmas Kapitza-Takamiya; * 1966), deutsch-japanischer Perkussionist

 Rüdiger Kapitza, deutscher Informatiker und Hochschullehrer